Street of Dreams ist der Titel von:

 Street of Dreams (Lied), Song von Victor Young und Sam M. Lewis (1932)
 Street of Dreams (Bill-Charlap-Album), Jazzalbum von Bill Charlap (2021)
 Street of Dreams (Grant-Green-Album), Jazzalbum von Grant Green (1966)
 Street of Dreams (Musical), Musical von Trisha Ward und Damon Rochefort, basierend auf der TV-Serie Coronation Street